Honnef steht für:

 Bad Honnef, eine Stadt im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Honnef ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Honnef (1878–1961), deutscher Erfinder und Windenergiepionier
 Klaus Honnef (* 1939), deutscher Kunsthistoriker
 Lotte Honnef-Metzeltin (1902–1941), deutsche Bildhauerin und Keramikerin